Miejscowości w USA:
 Mineral Springs – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
 Mineral Springs – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union
Gminy w USA:
 Mineral Springs (ang. Mineral Springs Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
 Mineral Springs (ang. Mineral Springs Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Richmond
 Mineral Springs (ang. Mineral Springs Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Slope